Canacé (en grec ancien  / Kanákê) est le nom de deux personnages de la mythologie grecque, souvent confondus :
 Canacé fille d'Éole (le fils d'Hellen), princesse thessalienne aimée de Poséidon ;
 Canacé fille d'Éole (le fils d'Hippotès), princesse des îles Éoliennes, unie à son frère Macarée.